Il singolare del Betty Barclay Cup 1999 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1999.

Martina Hingis era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Venus Williams ha battuto in finale 6–0, 6–3  Mary Pierce.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Jana Novotná (quarti di finale)
  Venus Williams (campionessa)
  Arantxa Sánchez Vicario (semifinali)
  Mary Pierce (finale)

 Nathalie Tauziat (secondo turno) 
 Dominique Van Roost (secondo turno) 
 Amanda Coetzer (quarti di finale) 
 Conchita Martínez (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Betty Barclay Cup 1999